Пезу — власна назва.

Топоніми

Пезу (Ковілян) — парафія.
 Сан-Жуан-ду-Пезу — парафія.
 Сан-Мартіню-ду-Пезу — парафія.

Пезу (Франція) — муніципалітет.